

Geografia

Algeria 
 Selma Benziada – comune nel distretto di El Aouana (Jijel)

Canada 
 Selma – frazione di East Hants, municipalità nella contea di Hants (Nuova Scozia)

Stati Uniti d'America 
 Selma – città nella contea di Dallas (Alabama)
 Selma – località nella contea di Drew (Arkansas)
 Selma – città nella contea di Fresno (California)
 Selma – città nella contea di Johnston (Carolina del Nord)
 Selma – città della Contea di Delaware (Indiana)
 Selma – località nella contea di Van Buren (Iowa)
 Selma – località nella contea di Anderson (Kansas)
 Selma – città nella contea di Wexford (Michigan)
 Selma – città nella contea di Cottonwood (Minnesota)
 Selma – località nella contea di Jefferson (Missouri)
 Selma – località nella contea di Clark (Ohio)
 Selma – località nella contea di Josephine (Oregon)
 Selma – città nella contea di Guadalupe (Texas)
 Selma – località nella contea di Alleghany (Virginia)

Svizzera 
 Selma – ex comune ora frazione di Calanca, comune nella regione Moesa (Canton Grigioni)

Altro 
 Cratere Selma – cratere sulla superficie di Venere
 Selma - La strada per la libertà – film diretto da Ava DuVernay (2014)
 Selma – nome proprio di persona femminile
 CSS Selma – corazzata degli Stati Confederati d'America

Altri progetti